Квалификация по водному поло на летних Олимпийских играх 2020 проходит с 2019 по 2020 год. На играх смогут принять участие 22 команды (12 мужских и 10 женских).

Квалифицированные команды

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Правила квалификации

Примечания 

Водное поло
Квалификация